Great Chase (Six Flags New England) - een stalen achtbaan in Six Flags New England
Great Chase (Elitch Gardens) - een stalen achtbaan in Elitch Gardens
Great Chase (Six Flags America) - een stalen achtbaan in Six Flags America